Amoretto (Liebelei) – lavoro teatrale del 1895 di Arthur Schnitzler

Cinema e televisione

Liebelei – film del 1927 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck (1927)
 Amanti folli (Liebelei), regia di Max Ophüls (1933)
Liebelei – film tv del 1954 diretto da (non accreditato) Rudolph Cartier
L'amante pura (Christine, titolo alternativo Liebelei) – film del 1958 diretto da Pierre Gaspard-Huit
Liebelei – film tv del 1958 diretto da John Olden
Liebelei – film tv del 1969 diretto da Heinrich Schnitzler
Liebelei – film tv del 2003 diretto da Michael Thalheimer